Măgurele se poate referi la una din următoarele:
 Localități din Republica Moldova
 Măgurele, localitate centru de comună din raionul Ungheni
 localități din România:
 :
 localitatea Măgurele, județul Tulcea
 :
 orașul Măgurele din județul Ilfov
 comuna Măgurele din județul Prahova
 Măgurele, Prahova
 municipiul Turnu Măgurele din județul Teleorman
 :
 localitatea Măgurele, județul Mehedinți
 :
 localitatea Măgurele, mai demult: Șirling, Șârling, Cucutenii pe Șieu ((), ), județul Bistrița-Năsăud

Vezi și 
 Măgura
 Măguri
 Măgureni
 Măgureanu

Toponime românești